Биркенфельд:
 Биркенфельд (Вюртемберг) — коммуна в Германии.
 Биркенфельд (Наэ) — коммуна в Германии.
 Биркенфельд (Нижняя Франкония) — коммуна в Германии.
 Биркенфельд (район) — район в Германии.
 Биркенфельд, Брэдли — американский банкир.
 Биркенфельд, Всеволод Янович (1927, Рим — 2010, Рига) — советский латвийский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.